

Meisjesnaam
 in Nederlands taalgebied gebruikte vormen: Désirée (voorbeelden: Désirée Tonnaer), Desirée (Desirée van den Berg), Desiree (Desiree Dolron)

Vernoemd
 Désirée (film), een film uit 1954 van regisseur Henry Koster
 Désirée (aardappel), een aardappelras
 Desiree (2015), een film uit 2015 van Ross Clarke met Joseph Morgan en Nicole Badaan